A 2008-as Superbike német nagydíj volt a Superbike világbajnokság hetedik, a Supersport hatodik futama. A versenyt a Nürburgringen rendezték június 13. és 15. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

N
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Németországban